A National Basketball Association 1988–1989-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 43. szezonja volt. A győztes a Detroit Pistons lett, amely a döntőben összesítésben 4–0-ra nyert a Los Angeles Lakers ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Magic Johnson, a döntő MVP-je Joe Dumars lett.

A Miami Heat és a Charlotte Hornets csatlakozott a ligához, a csapatok száma 25-re nőtt.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 	
Legértékesebb játékos: Magic Johnson
Az év újonca: Mitch Richmond
Legjobb védekező játékos: Mark Eaton
Legtöbbet fejlődött játékos: Kevin Johnson
Legjobb „hatodik” játékos: Eddie Johnson

All-Star-mérkőzés 

MVP: Karl Malone
Vezetőedzők: Pat Riley (Nyugat), Lenny Wilkens (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba